Fonda puede referirse a:

Oficios 
 Arriero (de arriería) es la persona que tiene como oficio el transporte de mercancías en recuas de acémilas, (también denominado mulero, acemilero o carretero).

Fauna 

 Arriero puertorriqueño, ave cuculiforme de la familia Cuculidae endémica de la isla de Puerto Rico.
 Arriero jamaiquino, ave cuculiforme de la familia Cuculidae endémica de Jamaica.
 Arriero de pico negro, ave paseriforme perteneciente al género Agriornis de la familia Tyrannidae. Es nativo de América del Sur.
 Arrierito antioqueño, ave paseriforme perteneciente al género Lipaugus de la familia Cotingidae. Es endémico de Colombia.

Deportes 
 Arrieros de Antioquia, club de baloncesto de la ciudad de Medellín.

Gastronomía 
 Ajoarriero, plato típico español.

Folclore 
 Arrieros Mulas y Fondas, festejo de la Feria de las flores de la ciudad de Medellín.

Referencias